Фундени има више значења:

 Фундени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Фундени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Фундени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Фундени (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Фундени (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Фундени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Фундени (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Фундени (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији